Jadranski slalom (engl. Adriatic slalom), međunarodna skijaška utrka na skijalištu Platak kod Rijeke. Prvi put je održana 1933. godine, tri godine prije nego što je alpsko skijanje postalo olimpijskim športom na Zimskim olimpijskim igrama u Garmisch-Partenkirchenu. 

To ipak nije bilo prvo skijaško natjecanje u Hrvatskom primorju, jer je još 1897. Riječki skijaški klub CAF (tal. Club Alpino Fiumano) održao međunarodnu skijašku utrku na Učki. 

Prvi pobjednik Jadranskog slaloma bio je Zvonimir Kajba iz Sušaka. Jadranski se slalom kontinuirano održavao sve do početka Drugog svjetskog rata 1941. kada je dosegao brojku od 155 natjecatelja. Nakon stanke od 6 godina, Jadranski je slalom zaživio ponovno 1947. u okviru manifestacije nazvane Jadranski skijaški dan, a prvo poslijeratno izdanje osvojio je Tine Mulej (ukupno tri pobjede). 

Već 1953. cijela manifestacija poprima međunarodni karakter, a pobjednik je Marijan Magušar iz Ljubljane. Tek 11 godina nakon Platka Pohorje će dobiti prvo međunarodno alpsko natjecanje, kasnije poznato kao "Zlatna lisica". Godine 1981. Međunarodni Jadranski slalom ulazi u kalendar službenih natjecanja FIS-a. 

Osamdesetih godina na Platku pobjeđuju najzvučnija imena tadašnje domaće scene – Bojan Križaj (ukupno tri pobjede), Rok Petrovič, Jure Franko i dr. Sudjelovali su i poznati Paul Accola iz Švicarske te Finn-Christian Jagge iz Norveške koji su kasnije pobjeđivali u Svjetskom kupu, ali na Platku nisu uspjeli završiti 2. vožnju.

Godine 1998. prestala je izlaziti i Revija ski kluba Rijeka izrasla iz biltena Međunarodnog Jadranskog slaloma te je nakon 46 godina kontinuranog objavljivanja nestao je sa scene pisani trag o aktualnostima na skijaškoj sceni Rijeke i okolice.

Na prvi obnovljeni Međunarodni Jadranski slalom (ukupno 24. međunarodna FIS utrka) 1. travnja 2006. na Platku Janica i Ivica Kostelić pomeli su konkurenciju i ostvarili pobjede.

Od 2010. slalom se održava pod nazivom Adriatic slalom, a na njemu je nastupio i Jens Byggmark.  U ožujku iste godine prvi je put održan pod okriljem Europskog FIS kupa.

Jadranski slalom je peto najstarije skijaško natjecanje u Europi, nakon St. Antona, Kitzbühela, Mürrena i Wengena.

Izdanja

Statistika

Vidi
Popis značajnijih međunarodnih utrka u Hrvatskoj
Noćni slalom pod bakljama na Čelimbaši (1967.)

Izvori 
 Goran Vukelić. Povijest Jadranskog slaloma skijanje.hr, 1. ožujka 2010. (pristupljeno 28. travnja 2018.)

Alpsko skijanje u Hrvatskoj
Međunarodna skijaška natjecanja u Hrvatskoj
Šport u Rijeci
Svjetska natjecanja u alpskom skijanju